Шко́ла № 5:

 Школа № 5 (Обнинск)
 Экспериментальная школа № 5